Підлі́сне — село в Україні, в Літинському районі Вінницької області. Населення становить 572 особи.
  
Історична назва — Майдан Супрунівський. 5 березня 1960 року село було перейменоване на Підлісне.

Відомі люди 
 Харчук Борис Гнатович (1934) — Генерал-майор. Голова Товариства сприяння обороні України.

Джерела 
 Коломієць І. К. Майдан Супрунівський (Підлісне). Від найдавніших часів до сьогодення. — Вінниця: «Вінницька газета», 2012. — 324 с. — ISBN 978-966-2257-51-9.

Література 
 Пенькі́вка // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.409 (Підлісне)

Посилання 
 Літинський район. Історико-географічна характеристика
 Погода в селі Підлісне 
  

Села Вінницької області
Населені пункти Вінницького району